Termenul „Belo” se poate referi la:

 Belo, localitate din comuna Brda, Slovenia
 Belo, localitate din comuna Medvode, Slovenia
 Monte Belo, oraș în Minas Gerais, Brazilia.